Jüdischer Friedhof Schiefbahn steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Schiefbahn)
 Neuer jüdischer Friedhof (Schiefbahn)